Тасты — название населённых пунктов в Казахстане:

 Тасты (до 2010 г. — Луговое) — аул в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Тасты — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Тасты — село в Сузакском районе Южно-Казахстанской области.